Василий Филиппович Каховский (20 декабря 1916 — 24 августа 1993) — советский и российский , археолог, доктор исторических наук (1968), профессор (1969), заслуженный деятель науки Чувашской АССР. Труды в основном посвящены археологии и истории Чувашии и чувашского народа.

Биография 
Родился в деревне Атнашево Цивильского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. Поступил в Канашский педтехникум. С 1935 года учительствовал в сельской школе, в 1941 году заочно окончил факультет естествознания ЧГПИ и одновременно исторический факультет Института истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского (Москва).

Участник Великой Отечественной войны. 

С 1946 по 1955 год директор Чувашского государственного педагогического института. В 1955—1957 годах занимал должность министра просвещения Чувашской АССР. В 1958-1967 годах заведующий кафедрой истории ЧГПИ. В 1967—1989 годах заведующего кафедрой всеобщей истории ЧГУ им. И. Н. Ульянова. С 1989 года заведующий отделом археологии и антропологии  Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР. 

Жизнь трагически оборвалась 24 августа 1993 года в Чебоксарах.

Супруга — Ольга Ивановна Каховская (1917—1987), кандидат педагогических наук; сын Борис (род. 1946) — археолог.

Научная деятельность 
Участник и руководитель археологических экспедиций с 1954 года. Исследовал памятники древности разных эпох на территории Чувашии и Татарстана. Изучал неолитические стоянки, поселения, курганы, могильники балановской, абашевской, срубной культур эпохи бронзы, ананьинской культуры раннего железного века. Выявил и исследовал десятки памятников раннеболгарского и золотоордынского времен, доказал, что в домонгольское время западная граница Волжской Болгарии доходила до р. Сура и территория современной Чувашии входила в состав этого государства.

На основе анализа археологического и этнографического материалов, письменных источников обосновал теорию болгарского происхождения чувашского народа, осветил его этническую историю, раскрыл этнокультурные связи чувашей и их предков с древнемадьярскими племенами, народами Поволжья и Приуралья. Изучал археологию средневековых Чебоксар, полученный материал позволил датировать возникновение города рубежом XIII—XIV вв. Занимался археологическим памятниковедением.
Автор более 140 научных трудов. Профессор (1969 год), избран членом НАНИ ЧР.

Основные направления 
 История древнего Рима (в кандидатской диссертации, защищённой в 1951 году, рассматривал аграрное движение Гракхов).
 Этногенез и этническая история чувашского народа, чему посвящена докторская диссертация, защищённая в 1968 году.
 Археология Чувашии.

Награды 
заслуженный деятель науки Чувашской АССР. 
 боевые Ордена
 медали

Память 
Памяти В. Ф. Каховского проводятся традиционные «Каховские чтения» (1996, 2001, 2006 годы).

Основные работы 
 Поселения эпохи бронзы в Чувашии // Советская археология, 1962. № 1;
 Происхождение чувашского народа. Основные этапы этнической истории. Чебоксары, 1965 (3-е изд. переработ. Чебоксары, 2003);
 Волжская Булгария и формирование чувашской народности // Древности Восточной Европы / Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1969. № 169;
 Памятники истории и культуры Чувашской АССР. Чебоксары, 1969;
 Новые памятники болгарской культуры Чувашского Поволжья // Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М., 1978;
 Средневековые Чебоксары: Материалы Чебоксарской экспедиции 1969—1973 гг. М., 1978 (в соавт.)

Примечания

Литература 
 Димитриев В. Д. «Видный исследователь археологии Чувашии» // Новые материалы по археологии и этнографии чувашского народа. — Чебоксары, 1985.
 Каховский Б. В. Вклад В. Ф. Каховского в развитие археологической науки в Чувашии // Вопросы археологии и этнографии Чувашии. Материалы чтений, посвященных памяти В. Ф. Каховского. — Чебоксары. 2000;
 Матвеев Г. Б. Научно-педагогическая деятельность В. Ф. Каховского, значение его исследований по проблемам этногенеза чувашей // Вопросы археологии и этнографии Чувашии. Материалы чтений, посвященных памяти В. Ф. Каховского. — Чебоксары. 2000;
 Каховский Василий Филиппович // Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева: история, структура, ученые. — Чебоксары, 2000;
 Сергеев Т. С. и Каховский Б. В. Каховский Василий Филиппович // Краткая чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2001. С. 206;
 Михайлов Е. П. Василий Филиппович Каховский — исследователь археологических памятников Чувашии // Вестник Чувашского государственного университета, 2002. № 5 (29);
 Исследователи этнографии и археологии Чувашии. Биобиблиографический словарь. Чебоксары. 2004;
 Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук (1930—2005). — Чебоксары: ЧГИГН, 2005;
 Михайлов Е. П.,Неутомимый исследователь далекого прошлого // Ученые: Очерки. Иллюстрированное издание, т. 4. — Чебоксары, 2006. С. 197—206.
 Каховский Б. В. и др. Василий Филиппович Каховский. Видный историк, археолог, этнограф Среднего Поволжья второй половины XX в. — Чебексары, 2010. — 277с.

Ссылки 
 Каховский Василий Филиппович
 Каховский Василий Филиппович // Чувашская энциклопедия

Этнографы СССР
Этнографы России
Краеведы Чувашии
Выпускники Чувашского государственного педагогического университета
Преподаватели Чувашского государственного педагогического университета
Преподаватели Чувашского государственного университета
Заслуженные деятели науки Чувашской АССР